King Kong – fikcyjne zwierzę, goryl ogromnych rozmiarów
 King Kong – film z 1933 roku
 King Kong – film z 1976 roku
 King Kong – film z 2005 roku
 King Kong – singiel Jibbsa
 King Kong – album amerykańskiego rapera Gorilla Zoe
 King Kong – komputerowa, przygodowa gra akcji na podstawie filmu Petera Jacksona pt. King Kong
 „King Kong” - amerykańskie samobieżne działo polowe z okresu II wojny światowej